Shinagawa se poate referi la:

 Sectorul special Shinagawa, o localitate în Japonia, în zona metropolitană Tōkyō.
 Asteroidul 4002 Shinagawa , un corp ceresc.